Faceci do wzięcia – polski serial komediowy, emitowany w TVP1 od 10 września 2006 do 20 lutego 2010. Łącznie powstało 91 odcinków. Serial powstał na licencji serialu amerykańskiego The Odd Couple (Dziwna para, 1970-1975), adaptacji sztuki Neila Simona Dziwna para

Serial Faceci do wzięcia był nominowany do nagrody Telekamery 2007 oraz Telekamery 2008, w kategorii "serial komediowy".

Emisja 
Serial emitowany był raz w tygodniu na antenie TVP1. Przez pierwszy rok od września 2006 do czerwca 2007 serial emitowany był w niedziele o 18:15 (odcinki 1-39). Od września 2007 emisję przesunięto na soboty (odcinki 40-60), jednak od marca 2008 przeniesiono go ponownie na niedziele (odcinki 61-70). Regularną emisję przerwano z końcem maja 2008. Następny premierowy odcinek wyemitowano jednorazowo 28 lutego 2009 (odcinek 71). Kolejne wyprodukowane odcinki emitowano w wakacje 2009 na przełomie czerwca i lipca od poniedziałku do piątku o 16.30 (odcinki 72-85). Ostatnie sześć odcinków pokazywano w soboty o 13.30 w styczniu i lutym 2010 (odcinki 86-91).

Fabuła 
Serial opowiada o losach dwóch mężczyzn, którzy są lokatorami tego samego mieszkania. Obaj mają około czterdziestu lat i obaj zostali porzuceni przez żony. Na tym ich podobieństwa kończą się. Wiktor Maliszewski (Cezary Pazura) jest dziennikarzem sportowym i kompletnym bałaganiarzem, natomiast Roman Jackiewicz (Paweł Wilczak) jest fotografikiem i pedantem-alergikiem. Różnice ich charakterów są osią serialu i przyczyną zabawnych sytuacji.

Początkowo akcja serialu toczyła się w Gdańsku, lecz od drugiej serii bohaterowie przenieśli się do Warszawy.

Obsada 
 Cezary Pazura – Wiktor Maliszewski
 Paweł Wilczak – Roman Jackiewicz
 Wojciech Paszkowski – kolega Stefan Makowski, starszy aspirant Policji
 Małgorzata Lipmann – Monika, sekretarka Wiktora
 Małgorzata Sadowska – Beata, była żona Wiktora
 Monika Dryl – Grażyna, była żona Romana
 Jerzy Pal – Policjant Olek, kolega Wiktora i Romana
 Krzysztof Matuszewski – Kolega Wiktora i Romana
 Piotr Gulbierz – Kolega Wiktora i Romana
 Rafał Walentowicz – Kolega Wiktora i Romana
 Magdalena Rembacz – Doktor Nina Konarska
 Bartosz Żukowski – Mariusz Lipko, dyrektor agencji reklamowej
 Patrycja Markowska – piosenkarka Patrycja (gościnnie) (odc. 85.)

Lista odcinków 

Źródło

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy w reżyserii Adka Drabińskiego
Filmy w reżyserii Janusza Kondratiuka
Filmy w reżyserii Olafa Lubaszenki
Polskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2010